Morunasaurus — рід ящірок родини гоплоцеркових. Рід є ендеміком північно-західної частини Південної Америки та крайнього південного сходу Центральної Америки.

Рід Morunasaurus містить три види, які визнані дійсними:
 Morunasaurus annularis  — Південна Колумбія та Еквадор
 Morunasaurus groi  — північний захід Південної Америки і Панама.
 Morunasaurus peruvianus  — Перу

Примітки

Посилання 
Dunn ER (1933). "Amphibians and Reptiles from El Valle de Anton, Panama". Occ. Pap. Boston Nat. Hist. Soc. 8: 65–79. (Morunasaurus, new genus, pp. 75–76).

Шипохвості ігуани